El convidado de piedra (en ruso, Каменный гость / Kámenny gost) es una ópera en tres actos con música de Aleksandr Dargomyzhski y libreto en ruso tomado de forma casi literal del drama homónimo de Aleksandr Pushkin en verso blanco (parte de su colección Pequeñas tragedias), con ligeros cambios en las palabras y la interpolación de dos canciones indicadas en la obra. Se estrenó en el Teatro Mariinski, de San Petersburgo, el 16 de febrero de 1872.

Según los deseos del compositor, los últimos versos de la escena primera fueron compuestos por César Cui, y el conjunto fue orquestado por Nikolái Rimski-Kórsakov. Muchos años después, Rimski-Kórsakov revisó su propia orquestación de la ópera, reescribió unos pocos pasajes originales de Dargomyzhski, y añadió un preludio orquestal. Esta versión, terminada en 1903 y estrenada en 1907 en el Teatro Bolshói, se considera actualmente la versión estándar.

Esta ópera rara vez se representa en la actualidad; en las estadísticas de Operabase no aparece entre las óperas representadas en el período 2005-2010.

Argumento 

La acción, que se desarrolla en la España del siglo XVII, trata el tema del personaje de Don Juan.

Personajes

Grabaciones 

 Fedoséyev
 VHS 1979, (DVD 2010) Grabación en vivo, Vladímir Atlántov (Don Juan), Tamara Miláshkina (Donna Anna), Alexander Vedérnikov (Leporello), Tamara Sinyávskaya (Laura), Vladímir Valaitis (Don Carlos), Vladímir Filíppov (Un monje/Estatua del Comendador), Andréi Sokolov, Petr Glubokiy (invitados de Laura). Orquesta y coro del Teatro Bolshói, Mark Ermler.

Notas y referencias 

 TARUSKIN, Richard: «The Stone Guest» (El convidado de piedra), en Grove Music Online; ed. L. Macy. Consultado el 26-06-2005

 TARUSKIN, Richard: «The Stone Guest and its Progeny» (El convidado de piedra y su prole) en Opera and Drama in Russia as Preached and Practiced in the 1860s (La ópera y el drama en Rusia: su teoría y su práctica en la década de los 60 del siglo XIX). Rochester (NY). University of Rochester Press (Publicaciones de la Universidad de Rochester). 1981.

Enlaces externos 

Libreto en ruso en archivo .zip para Word

Óperas basadas en piezas de teatro
Óperas de Aleksandr Dargomizhski
Óperas en ruso
Óperas de 1872
Óperas estrenadas en San Petersburgo
Óperas ambientadas en España
Obras de ficción ambientadas en el siglo XVII
Óperas inacabadas
Adaptaciones de obras de Aleksandr Pushkin
Obras basadas en la leyenda de Don Juan